Henschke ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Julius Henschke (1888–1955), australischer Steinmetz und Bildhauer
 Alfred Henschke (1890–1928), deutscher Dichter
 Axel Henschke (* 1952), deutscher Politiker (Die Linke)
 Cyril Alfred Henschke (1924–1979), australischer Winzer
 Erich Henschke (1907–1988), deutscher Politiker und Chefredakteur
 Hans Henschke (1908–1987), deutscher Jurist, Gestapobeamter und SS-Führer
 Johann Gottlob Henschke (1771–1850), deutscher Radierer
 Reinmar Henschke (* 1959), deutscher Jazz-Pianist und Komponist
 Ulrike Henschke (1830–1897), deutsche Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Fachschulgründerin

Siehe auch:
 Hänschke
 Hentschke